En Pologne, Winna peut désigner :

 Winna, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Winna, village de la voïvodie de Sainte-Croix.